Alte Schulstraße 3 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Alte Schulstraße 3 (Bernsdorf, Oberlausitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Bernsdorf (Oberlausitz)
 Alte Schulstraße 3 (Betheln), siehe Liste der Baudenkmale in Gronau (Leine) #Betheln
 Alte Schulstraße 3 (Cochstedt)
 Alte Schulstraße 3 (Edesheim), siehe Liste der Baudenkmale in Northeim (Außenbezirke) #Gruppe: Historischer Ortskern Edesheim mit Kirche und Kirchhof
 Alte Schulstraße 3 (Estorf, Weser), siehe Liste der Baudenkmale in Estorf (Weser) #Gruppe: Hofanlage Alte Schulstraße 3
 Alte Schulstraße 3 (Fraureuth), siehe Liste der Kulturdenkmale in Fraureuth
 Alte Schulstraße 3 (Gittersdorf), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Neuenstein (Hessen) #Gittersdorf
 Alte Schulstraße 3 (Hellenthal), siehe Liste der Baudenkmäler in Hellenthal
 Alte Schulstraße 3 (Kittlitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Kittlitz (Löbau)
 Alte Schulstraße 3 (Petkus), siehe Liste der Baudenkmale in Baruth/Mark #Petkus
 Alte Schulstraße 3 (Velgast), siehe Liste der Baudenkmale in Velgast
 Alte Schulstraße 3 (Warendorf), siehe Liste der Baudenkmäler in Warendorf
 Alte Schulstraße 3 (Wermsdorf), siehe Liste der Kulturdenkmale in Wermsdorf
 Alte Schulstraße 3 (Windeck), siehe Liste der Baudenkmäler in Windeck